Deli, qu'il ne faut pas confondre avec la ville de Delhi en Inde, est en Indonésie :
Une île au large de la péninsule d'Ujung Kulon dans l'ouest de l'île de Java
Un ancien sultanat dans le nord de Sumatra.
Une abréviation de Delicatessen